Sveriges bästa kan syfta på:

 Sveriges bästa (TV-program) – ett svenskt underhållningsprogram på TV4
  Sveriges bästa dansband – det bästa bamdet i Dansbandskampen
 Sveriges bästa idrottsstad – ett pris som årligen delas ut av SVT Sport